Desa Karangmulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangmulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,70, long 108,48), 
 Desa Karangmulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,16, long 109,17), 
 Desa Karangmulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,26, long 107,83), 
 Desa Karangmulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,40, long 108,11), 
 Desa Karangmulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,33, long 107,24), 
 Desa Karangmulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,46, long 107,18), 
 Desa Karangmulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,96, long 108,58), 
 Desa Karangmulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,24), 

Robotskapade Indonesienförgreningar